Градска община Цървени кръст () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг, Град Ниш. Заема площ от 182 км2.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Цървени кръст възлиза на 32 301 души. Гъстотата е 177,48 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влиза северозападната част на град Ниш и 23 села.

Бележки